John Boyle kan syfta på bland andra:

* John Boyle (1563?–1620), irländsk kyrkoman
 John Boyle, 2:e earl av Glasgow (1688–1740), skotsk ädling
 John Boyle, 5:e earl av Cork (1707–1762), irländsk författare
 John Boyle, 3:e earl av Glasgow (1714–1775), skotsk ädling
 John Boyle, 14:e earl av Cork (1916–2003), irländsk peer
 John Boyle, 15:e earl av Cork (född 1945), irländsk peer